Sandusky est un toponyme qui peut désigner :

Des villes aux États-Unis 
 Sandusky (Indiana)
 Sandusky (Michigan)
 Sandusky (Ohio)
 Upper Sandusky (Ohio)

Un comté aux États-Unis 
 Comté de Sandusky dans l'État du Ohio.

Une rivière aux États-Unis 
 Sandusky (rivière) dans l'État du Ohio.

Une baie aux États-Unis 
 Baie de Sandusky située sur le lac Érié dans l'État du Ohio.

Autres utilisations 
 Sandusky (locomotive), la première locomotive opérationnelle dans l'État du Ohio.

Homonymie de localités aux États-Unis